Соревнования в масс-старте среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 года прошли 15 февраля на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 24 спортсмена. Масс-старт был включен в программу чемпионата мира впервые. Призёрам на промежуточных этапах, а также на финише присваивались очки. Итоговое место определялось по количеству набранных очков. Место участников не набравших очки определялось по времени прохождения дистанции.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015